Bray-Steinburg är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hippolyt von Bray-Steinburg (1842–1913), tysk diplomat
 Otto von Bray-Steinburg (1807–1899), bayersk politiker